Zr.Ms. Nautilus (1886), een Nederlands instructieschip.
 Hr.Ms. Nautilus (1930), een Nederlandse mijnenveger van de Nautilusklasse.
 Nautilus (1992), een Nederlands duikvaartuig van de Cerberusklass.